é uma compilação dos mini-álbuns da banda the GazettE lançado no dia 3 de maio de 2006.

Faixas

Formação da banda
Uruha – guitarra
Aoi – guitarra
Reita – baixo
Ruki – vocais
Kai, Yune – bateria

Álbuns de The Gazette
Coletâneas de 2006